La Pire Semaine de ma vie est le titre de deux séries télévisées britannique et française :
 La Pire Semaine de ma vie (The Worst Week of My Life), la série britannique (2006) ;
 La Pire Semaine de ma vie, la série française (2011).
 La Pire Semaine de ma vie (La peggior settimana della mia vita), film de 2011 d'Alessandro Genovesi

Cette série a également fait l'objet d'une adaptation américaine sous un autre nom : Worst Week : Pour le meilleur... et pour le pire ! (2008-2009).